Canton – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Stark, część zespołu miejskiego z miastem Akron, na południe od Cleveland

Inne miejscowości w USA:
 Canton – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Canton – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Cherokee
 Canton – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Fulton
 Canton – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie McPherson
 Canton – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Canton – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Canton – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne
 Canton – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Fillmore
 Canton – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Madison
 Canton – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Lewis
 Canton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Canton – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Canton – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Haywood
 Canton – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Blaine
 Canton – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Stark
 Canton – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
 Canton – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lincoln
 Canton – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Van Zandt
 Canton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo
Gminy w USA:
 Canton (ang. Canton Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Canton (ang.: Canton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fulton
 Canton (ang.: Canton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Benton
 Canton (ang.: Canton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Kingman
 Canton (ang.: Canton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie McPherson
 Canton (ang.: Canton Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Canton (ang.: Canton Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Canton (ang.: Canton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne
 Canton (ang.: Canton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Fillmore
 Canton (ang.: Canton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lewis
 Canton (ang.: Canton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Canton (ang. Canton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Stark
 Canton (ang.: Canton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
 Canton (ang.: Canton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington
 Canton (ang.: Canton Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lincoln
 Canton (ang.: Canton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo

bs:Kanton
tr:Kanton